

Patronyme 
Saint Gaultier peut faire référence à un saint chrétien.

Église

Autres 
 Voir